Felaniella parilis är en musselart som först beskrevs av Conrad 1848.  Felaniella parilis ingår i släktet Felaniella och familjen Ungulinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
parilis